Le tournoi Motor City Open 2023 est l'édition 2023 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule du 26 au  à Bloomfield Hills. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2023
Sport aux États-Unis en février 2023
Squash en 2023